Jméno a příjmení Josef Šulc nese více známých osobností:

 Josef Šulc (atlet) (1907–1977) – československý atlet, maratonec, účastník LOH 1936
 Josef Šulc (entomolog) (1873–1951) – český entomolog a odborný publicista
 Josef Šulc (fotbalista) – český meziválečný fotbalista SK Kladno
 Josef Šulc (herec) (1926–1970) – český herec
 Josef Šulc (mineralog) (1876–??) – český pedagog, přírodovědec, autor děl z mineralogie a ornitologie
 Josef Šulc (politik) (1857–1903) – český politik z Nymburska, poslanec Českého zemského sněmu
 Josef Šulc (voják) (1895–1943) – československý legionář, důstojník a odbojář popravený nacisty

Související články 
 Šulc